У даному списку наведено перелік усіх стільникових телефонів від Fly в алфавітному порядку.

Розшифровка перших букв серії 
У таблиці дана розшифровка (за призначенням), перших букв у назві тієї чи іншої серії моделей стільникових телефонів від Fly:

A 
 Fly A130
 Fly A151

У 
 Fly B200
 Fly B300
 Fly B400
 Fly B500
 Fly B501
 Fly B600
 Fly B700

D 
 Fly D660
 Fly D670

DS 
 Fly DS100
 Fly DS103
 Fly DS103D
 Fly DS104
 Fly DS104D
 Fly DS105
 Fly DS105c
 Fly DS105d
 Fly DS106
 Fly DS106D
 Fly DS107
 Fly DS107D
 Fly DS108
 Fly DS110
 Fly DS111
 Fly DS113
 Fly DS115
 Fly DS120
 Fly DS120 +
 Fly DS123
 Fly DS124
 Fly DS125
 Fly DS128
 Fly DS150 XLife
 Fly DS155
 Fly DS156
 Fly DS160
 Fly DS165
 Fly DS167
 Fly DS169
 Fly DS170
 Fly DS180
 Fly DS185
 Fly DS186
 Fly DS210
 Fly DS400
 Fly DS420
 Fly DS500

E 
 Fly E100
 Fly E105
 Fly E110
 Fly E115
 Fly E120
 Fly E125 Anthracite
 Fly E130
 Fly E131
 Fly E133
 Fly E134
 Fly E135
 Fly E135
 Fly E140
 Fly E141 TV
 Fly E141 TV +
 Fly E145
 Fly E145 TV
 Fly E145 TV +
 Fly E146
 Fly E147 TV
 Fly E150
 Fly E151 Wi-fi
 Fly E154
 Fly E155
 Fly E157
 Fly E158
 Fly E160
 Fly E170
 Fly E171 Wi-Fi
 Fly E175 Wi-fi
 Fly E176
 Fly E181 Sophie
 Fly E185
 Fly E190 Wi-fi
 Fly E195
 Fly E200
 Fly E210
 Fly E300
 Fly E310 Attitude

Ezzy 
 Fly Ezzy
 Fly Ezzy2
 Fly Ezzy3
 Fly Ezzy4
 Fly Ezzy5
 Fly Ezzy Flip
 Fly Ezzy Trendy

FT 
 Fly FT10
 Fly FT20

G 
 Fly G1
 Fly G118

HT 
 Fly Hummer HT1
 Fly Hummer HT2

IQ 
Серія смартфонів:
 Fly IQ110 Puma
 Fly IQ120
 Fly IQ230 Compact
 Fly IQ235 Uno
 Fly IQ236 Victory
 Fly IQ237 Dynamic
 Fly IQ238 Jazz
 Fly IQ238 Era Nano2
 Fly IQ240 Whizz
 Fly IQ245 Wizard
 Fly IQ245 + Wizard Plus
 Fly IQ246 Power
 Fly IQ250 Swift
 Fly IQ255 Pride
 Fly IQ256 Vogue
 Fly IQ260 Blackbird
 Fly IQ270 Firebird
 Fly IQ275 Marathon
 Fly IQ280 Wow Tech
 Fly IQ 285 Turbo
 Fly IQ300
 Fly IQ310 Panorama
 Fly IQ320
 Fly IQ350 Uno
 Fly IQ360 3G = Flylife 10.1 3G
 Fly IQ430 Evoke
 Fly IQ431 Glory = Fly IQ432 Era Nano1 = Fly IQ449 Pronto
 Fly IQ432 Era Nano1 = Fly IQ431 Glory = Fly IQ449 Pronto
 Fly IQ436 Era Nano3
 Fly IQ440 Energie
 Fly IQ441 Radiance
 Fly IQ442 Miracle
 Fly IQ442 Quad Miracle 2
 Fly IQ443 Trend
 Fly IQ444 Diamond
 Fly IQ444 Quattro Diamond 2
 Fly IQ445 Genius
 Fly IQ446 Magic
 Fly IQ447 Era Life 1
 Fly IQ448 Chic
 Fly IQ449 Pronto = Fly IQ431 Glory = Fly IQ432 Era Nano1
 Fly IQ450 Horizon
 Fly IQ450 Quattro Horizon 2
 Fly IQ451
 Fly IQ453 Quad Luminor FHD
 Fly IQ454 EVO Tech 1
 Fly IQ457 Quad Universe 5.7
 Fly IQ4403 Energie 3
 Fly IQ4404 Spark
 Fly IQ4405 Quad
 Fly IQ4410 Quad Phoenix
 Fly IQ4411 Quad Energie 2
 Fly IQ4412 Quad Coral = Gionee Elife E5 — флагман
 Fly IQ4413 Quad EVO Chic 3
 Fly IQ4414 Quad EVO Tech 3
 Fly IQ4415 Quad Era Style 3
 Fly IQ4416
 Fly IQ4491 Quad Era Life 3
 Fly IQ4511 Octa Tornado One Black
 Fly IQ4514 Quad EVO Tech 4
 Fly IQ4516 Octa Tornado Slim найтонший телефон на грудень 2014 року — 5,15 мм.

LX 
 Fly LX500
 Fly Mega LX 600
 Fly Mega LX 610
 Fly LX800 Sapphire

M 
 Fly M90
 Fly M100
 Fly M110
 Fly M130
 Fly M140
 Fly M760
 Fly Sendo M550

MC 
 Fly MC100
 Fly MC110
 Fly MC120
 Fly MC130
 Fly MC131
 Fly MC135
 Fly MC140
 Fly MC145
 Fly MC150 DS
 Fly MC155
 Fly MC165
 Fly MC170 DS
 Fly MC175 DS
 Fly MC177
 Fly MC180 Desire
 Fly MC181
 Fly MC210
 Fly MC220
 Fly MC300

MP 
 Fly MP100
 Fly MP220 = Lenovo P710
 Fly MP300
 Fly MP400
 Fly MP500
 Fly MP600

MX 
 Fly MX200
 Fly MX200i
 Fly MX230
 Fly MX300
 Fly MX330

OD 
 Fly OD1
 Fly OD2 Black

PC 
 Fly PC100
 Fly PC200
 Fly PC300

Q 
 Fly Q110 TV
 Fly Q115
 Fly Q120 TV
 Fly Q200
 Fly Q200i Swivel
 Fly Q300
 Fly Q400 Wi-fi
 Fly Q410 Princess
 Fly Q420

S 
 Fly S188
 Fly S288
 Fly S299
 Fly S388
 Fly S570
 Fly S590
 Fly S688
 Fly S689
 Fly S788
 Fly S1120
 Fly S1150
 Fly S1160
 Fly S1180C
 Fly S1186
 Fly S1190
 Fly S1200

SL 
 Fly SL100
 Fly SL110
 Fly SL120
 Fly SL130
 Fly SL140 DS
 Fly SL200
 Fly SL300
 Fly SL300m
 Fly SL400m
 Fly SL500i
 Fly SL500m
 Fly SL600
 Fly SL700
 Fly SL800

ST 
 Fly ST100
 Fly ST230
 Fly ST240
 Fly ST300
 Fly ST300m
 Fly ST305

SX 
 Fly SX100 = Fly Levi's LV1
 Fly SX105
 Fly SX200
 Fly SX205
 Fly SX210
 Fly SX215
 Fly SX220
 Fly SX225
 Fly SX230
 Fly SX240
 Fly SX300
 Fly SX305
 Fly SX310
 Fly SX315

TS 
 Fly TS90
 Fly TS91
 Fly TS100
 Fly TS105
 Fly TS107
 Fly TS110
 Fly TS111
 Fly TS112
 Fly TS113
 Fly Toshiba TS2050i
 Fly Toshiba TS2060

V 
 Fly V07
 Fly V15
 Fly V25 = Asus V55
 Fly V30
 Fly V40
 Fly V50
 Fly V60
 Fly V70
 Fly V100
 Fly V107
 Fly V150

VK 
 Fly VK1500 = VK Mobile VK1500
 Fly VK2000 = VK Mobile VK2000
 Fly VK2010 = VK Mobile VK2010
 Fly VK2020 = VK Mobile VK2020
 Fly VK3100 = VK Mobile VK3100
 Fly VK4500 = VK Mobile VK4500

X 
 Fly X3
 Fly X7
 Fly X8
 Fly X10

Z 
 Fly Z007
 Fly Z100
 Fly Z200
 Fly Z300
 Fly Z400
 Fly Z500
 Fly Z600

Інші 
 Fly 2028e
 Fly +2040
 Fly 2040i
 Fly 2051pc
 Fly Levi's LV1 = Fly SX100

Примітки

Посилання 
 FLY в России

Стільникові телефони Fly